Bonew ist der Familienname folgender Personen:

 Christo Bonew (* 1947), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Dejan Bonew (* 1967), bulgarischer Kanute
 Nikola Bonew (1898–1979), bulgarischer Astronom
 Wladimir Bonew (1917–1990), bulgarischer Politiker

Siehe auch:
 Bonewa